Carl Biörnberg kan syfta på:

 Carl Biörnberg (1696-1775), militär och politiker
 Carl Biörnberg (1735-1790), militär och ledamot av musikaliska akademien.